Cezary Kulesza – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 Cezary Kulesza (ur. 1962) – polski piłkarz przedsiębiorca, prezes Jagiellonii Białystok i PZPN